

Földrajz 
 Steptoe – statisztikai település a Washington állambeli Whitman megyében
 Steptoe-tanúhegy – tanúhegy a Washington állambeli Whitman megyében
 Steptoe- és Kamiak-tanúhegyek – tanúhegyek a Washington állambeli Whitman megyében
 Steptoe-völgy – medence a Nevada állambeli New Pine megyében